Никола́й Петро́вич Боголю́бов: Боголюбов, Николай Петрович (1821—1898) — русский писатель, автор книг об отечественном судостроении и русских моряках; брат живописца А. П. Боголюбова (1824—1896).
 Боголюбов, Николай Петрович (1842—1919) — российский государственный деятель, правовед, сенатор, действительный тайный советник.